

226001–226100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 226001 ||  || 20 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 226002 ||  || 21 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 226003 ||  || 21 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 226004 || 2002 EB || 3 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=005 bgcolor=#88F2FF
| 226005 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 226006 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 226007 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 226008 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 226009 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 226010 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 226011 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 226012 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 226013 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 226014 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 226015 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 226016 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 226017 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 226018 ||  || 6 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 226019 ||  || 9 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 226020 ||  || 9 mar 2002 || Catalina || CSS || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 226021 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=022 bgcolor=#88F2FF
| 226022 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 226023 ||  || 10 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 226024 ||  || 12 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 226025 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 226026 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=027 bgcolor=#88F2FF
| 226027 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 226028 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 226029 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=030 bgcolor=#88F2FF
| 226030 ||  || 12 mar 2002 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || Vesta || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 226031 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 226032 ||  || 16 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=033 bgcolor=#88F2FF
| 226033 ||  || 18 mar 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 226034 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 226035 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=036 bgcolor=#88F2FF
| 226036 ||  || 20 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 226037 ||  || 21 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 226038 ||  || 30 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 226039 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 226040 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 226041 ||  || 2 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 226042 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 226043 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 226044 ||  || 8 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 226045 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=046 bgcolor=#FFDAB5
| 226046 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 226047 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 226048 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 226049 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 226050 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 226051 ||  || 11 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 226052 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Chimaera || 
|-id=053 bgcolor=#88F2FF
| 226053 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 226054 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 226055 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 226056 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 226057 ||  || 12 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 226058 ||  || 12 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 226059 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 226060 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 226061 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 226062 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 226063 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 226064 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 226065 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 226066 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#88F2FF
| 226067 ||  || 17 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 226068 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 226069 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 226070 ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 226071 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 226072 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 226073 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 226074 ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 226075 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 226076 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 226077 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 226078 ||  || 25 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 226079 || 2002 LO || 2 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 226080 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 226081 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#FFDAB5
| 226082 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 226083 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 226084 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 226085 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 226086 ||  || 9 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=087 bgcolor=#FFDAB5
| 226087 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 226088 ||  || 13 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 226089 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 226090 ||  || 12 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 226091 ||  || 20 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 226092 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 226093 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 226094 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 226095 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 226096 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 226097 ||  || 29 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 226098 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 226099 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 226100 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

226101–226200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 226101 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 226102 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 226103 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 226104 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 226105 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=106 bgcolor=#FAFAFA
| 226106 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 226107 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 226108 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 226109 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 226110 ||  || 13 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 226111 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 226112 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 226113 ||  || 15 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 226114 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 226115 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 226116 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 226117 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 226118 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 226119 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 226120 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 226121 ||  || 16 ago 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 226122 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 226123 ||  || 28 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 226124 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 226125 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=126 bgcolor=#FAFAFA
| 226126 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 226127 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 226128 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 226129 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 226130 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=131 bgcolor=#FFDAB5
| 226131 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 226132 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 226133 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 226134 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 226135 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 226136 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 226137 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 226138 ||  || 8 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 226139 ||  || 9 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 226140 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 226141 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 226142 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 226143 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 226144 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 226145 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 226146 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 226147 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 226148 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 226149 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 226150 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 226151 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 226152 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 226153 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 226154 ||  || 28 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 226155 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 226156 ||  || 28 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 226157 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 226158 ||  || 29 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 226159 ||  || 29 set 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 226160 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 226161 ||  || 30 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 226162 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 226163 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 226164 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#FAFAFA
| 226165 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 226166 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 226167 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 226168 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 226169 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 226170 ||  || 3 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 226171 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 226172 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 226173 ||  || 1 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 226174 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 226175 ||  || 2 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 226176 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 226177 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#FAFAFA
| 226178 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 226179 ||  || 4 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 226180 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 226181 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 226182 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=183 bgcolor=#FAFAFA
| 226183 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#FAFAFA
| 226184 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 226185 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 226186 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 226187 ||  || 7 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 226188 ||  || 6 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 226189 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 226190 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 226191 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 226192 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 226193 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 226194 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 226195 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 226196 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 226197 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#FFD5EA
| 226198 ||  || 28 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 226199 ||  || 28 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 226200 ||  || 30 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

226201–226300 

|-bgcolor=#FFDAB5
| 226201 ||  || 31 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 226202 ||  || 1 nov 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 226203 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 226204 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 226205 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 226206 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 226207 ||  || 5 nov 2002 || La Palma || La Palma Obs. || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 226208 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 226209 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 226210 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 226211 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 226212 ||  || 5 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=213 bgcolor=#FFDAB5
| 226213 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 226214 ||  || 6 nov 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 226215 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 226216 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 226217 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 226218 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#FFD5EA
| 226219 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 226220 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 226221 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 226222 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 226223 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 226224 ||  || 12 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 226225 ||  || 12 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 226226 ||  || 5 nov 2002 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 226227 ||  || 6 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 226228 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 226229 ||  || 13 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 226230 ||  || 4 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 226231 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 226232 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 226233 ||  || 25 nov 2002 || Palomar || S. F. Hönig || Pallas || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 226234 ||  || 22 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 226235 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 226236 ||  || 3 dez 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=237 bgcolor=#FFDAB5
| 226237 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 226238 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 226239 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 226240 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 226241 ||  || 8 dez 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 226242 ||  || 6 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 226243 ||  || 8 dez 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 226244 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 226245 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 226246 ||  || 10 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 226247 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 226248 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 226249 ||  || 11 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 226250 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 226251 ||  || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 226252 ||  || 26 dez 2002 || Nogales || Tenagra II Obs. || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 226253 ||  || 28 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 226254 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 226255 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 226256 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 226257 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 226258 || 2003 AH || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 226259 || 2003 AQ || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 226260 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 226261 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 226262 ||  || 4 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 226263 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 226264 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 226265 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 226266 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 226267 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 226268 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 226269 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 226270 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 226271 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 226272 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 226273 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 226274 ||  || 10 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 226275 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 226276 ||  || 11 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 226277 ||  || 9 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 226278 ||  || 9 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 226279 || 2003 BN || 23 jan 2003 || Needville || J. Dellinger || Mitidika || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 226280 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 226281 ||  || 23 jan 2003 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 226282 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 226283 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 226284 ||  || 26 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 226285 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 226286 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 226287 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 226288 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 226289 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 226290 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 226291 ||  || 29 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 226292 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 226293 ||  || 27 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 226294 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 226295 ||  || 27 jan 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 226296 ||  || 30 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 226297 ||  || 28 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 226298 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 226299 ||  || 29 jan 2003 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 226300 ||  || 30 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

226301–226400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 226301 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 226302 ||  || 29 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 226303 ||  || 30 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 226304 ||  || 30 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 226305 ||  || 28 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 226306 ||  || 30 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 226307 ||  || 30 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 226308 ||  || 1 fev 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 226309 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 226310 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 226311 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 226312 ||  || 2 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 226313 ||  || 8 fev 2003 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 226314 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 226315 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 226316 ||  || 25 fev 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Mitidika || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 226317 ||  || 27 fev 2003 || Kleť || M. Tichý, M. Kočer || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 226318 ||  || 19 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 226319 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 226320 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 226321 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 226322 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 226323 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 226324 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 226325 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 226326 ||  || 6 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 226327 ||  || 7 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 226328 ||  || 8 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 226329 ||  || 7 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 226330 ||  || 9 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 226331 || 2003 FL || 22 mar 2003 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 226332 ||  || 25 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 226333 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 226334 ||  || 25 mar 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 226335 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 226336 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 226337 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 226338 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 226339 ||  || 26 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 226340 ||  || 27 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 226341 ||  || 27 mar 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 226342 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 226343 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 226344 ||  || 25 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 226345 ||  || 31 mar 2003 || Cerro Tololo || DLS || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 226346 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 226347 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=348 bgcolor=#88F2FF
| 226348 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=349 bgcolor=#88F2FF
| 226349 ||  || 27 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 226350 ||  || 3 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 226351 ||  || 3 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=352 bgcolor=#88F2FF
| 226352 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 226353 ||  || 6 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 226354 ||  || 3 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=355 bgcolor=#88F2FF
| 226355 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 226356 ||  || 1 abr 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie || Mitidika || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 226357 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=358 bgcolor=#88F2FF
| 226358 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 226359 ||  || 25 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 226360 ||  || 24 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=361 bgcolor=#88F2FF
| 226361 ||  || 25 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 226362 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 226363 ||  || 28 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 226364 ||  || 29 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 226365 ||  || 29 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 226366 ||  || 28 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=367 bgcolor=#88F2FF
| 226367 ||  || 28 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 226368 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 226369 ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 226370 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 226371 ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 226372 ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 226373 ||  || 1 mai 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 226374 ||  || 3 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 226375 ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 226376 ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 226377 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 226378 ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 226379 ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 226380 ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 226381 ||  || 2 jul 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 226382 ||  || 3 jul 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 226383 ||  || 2 jul 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 226384 ||  || 22 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 226385 ||  || 23 jul 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 226386 ||  || 23 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 226387 ||  || 30 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 226388 ||  || 31 jul 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 226389 ||  || 22 jul 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 226390 ||  || 1 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 226391 ||  || 2 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 226392 ||  || 18 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 226393 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 226394 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 226395 ||  || 19 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 226396 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 226397 ||  || 20 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 226398 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 226399 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 226400 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|}

226401–226500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 226401 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 226402 ||  || 22 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 226403 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 226404 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 226405 ||  || 23 ago 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 226406 ||  || 27 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 226407 ||  || 24 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 226408 ||  || 23 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Brangane || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 226409 ||  || 24 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Ursula || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 226410 ||  || 27 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 226411 ||  || 28 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 226412 ||  || 29 ago 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 226413 ||  || 28 ago 2003 || Haleakala || NEAT || Brangane || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 226414 ||  || 30 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 226415 ||  || 23 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 226416 ||  || 27 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=417 bgcolor=#E3E3E3
| 226417 ||  || 1 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 226418 ||  || 3 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 226419 ||  || 2 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 226420 ||  || 4 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 226421 ||  || 4 set 2003 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 226422 ||  || 2 set 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 226423 ||  || 15 set 2003 || Haleakala || NEAT || Brangane || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 226424 ||  || 13 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 226425 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 226426 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 226427 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 226428 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 226429 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 226430 ||  || 17 set 2003 || Haleakala || NEAT || Eunomia || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 226431 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 226432 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 226433 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 226434 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 226435 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 226436 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 226437 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 226438 ||  || 16 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 226439 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 226440 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 226441 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 226442 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 226443 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 226444 ||  || 18 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 226445 ||  || 18 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 226446 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 226447 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 226448 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 226449 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 226450 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 226451 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 226452 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 226453 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 226454 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 226455 ||  || 20 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 226456 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 226457 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 226458 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 226459 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 226460 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 226461 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 226462 ||  || 20 set 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 226463 ||  || 21 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 226464 ||  || 19 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 226465 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 226466 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 226467 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 226468 ||  || 22 set 2003 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 226469 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 226470 ||  || 23 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 226471 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=472 bgcolor=#E3E3E3
| 226472 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 226473 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 226474 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 226475 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 226476 ||  || 19 set 2003 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 226477 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 226478 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 226479 ||  || 22 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 226480 ||  || 22 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 226481 ||  || 20 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 226482 ||  || 21 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 226483 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 226484 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 226485 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 226486 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 226487 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 226488 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 226489 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 226490 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 226491 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 226492 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 226493 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 226494 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 226495 ||  || 21 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 226496 ||  || 30 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 226497 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 226498 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 226499 ||  || 29 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 226500 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|}

226501–226600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 226501 ||  || 28 set 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 226502 ||  || 19 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 226503 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 226504 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 226505 ||  || 27 set 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 226506 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 226507 || 2003 TT || 3 out 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 226508 ||  || 15 out 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 226509 ||  || 15 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 226510 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 226511 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 226512 ||  || 20 out 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky || Brangane || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 226513 ||  || 16 out 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || Ursula || 
|-id=514 bgcolor=#FFD5EA
| 226514 ||  || 26 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 226515 ||  || 18 out 2003 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 226516 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 226517 ||  || 21 out 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 226518 ||  || 17 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 226519 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 226520 ||  || 16 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 226521 ||  || 18 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 226522 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 226523 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 226524 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 226525 ||  || 19 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 226526 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 226527 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 226528 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 226529 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 226530 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 226531 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 226532 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 226533 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 226534 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 226535 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 226536 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 226537 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 226538 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 226539 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 226540 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 226541 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 226542 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 226543 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 226544 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 226545 ||  || 21 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 226546 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 226547 ||  || 27 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 226548 ||  || 29 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 226549 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 226550 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#E3E3E3
| 226551 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 226552 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 226553 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#FFD5EA
| 226554 ||  || 20 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 226555 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 226556 ||  || 18 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 226557 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 226558 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 226559 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 226560 ||  || 19 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 226561 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 226562 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 226563 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 226564 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 226565 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 226566 ||  || 20 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 226567 ||  || 23 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 226568 ||  || 20 nov 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 226569 ||  || 24 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 226570 ||  || 16 nov 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 226571 ||  || 4 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 226572 ||  || 12 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 226573 ||  || 14 dez 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 226574 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 226575 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 226576 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 226577 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 226578 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 226579 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#FAFAFA
| 226580 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 226581 ||  || 28 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 226582 ||  || 29 dez 2003 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 226583 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 226584 ||  || 13 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 226585 ||  || 13 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 226586 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 226587 ||  || 18 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 226588 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 226589 ||  || 18 jan 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 226590 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 226591 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 226592 ||  || 29 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 226593 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 226594 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 226595 ||  || 11 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 226596 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 226597 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 226598 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 226599 ||  || 14 fev 2004 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 226600 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|}

226601–226700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 226601 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 226602 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 226603 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 226604 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 226605 ||  || 13 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 226606 ||  || 10 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 226607 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 226608 ||  || 17 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 226609 ||  || 17 fev 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 226610 ||  || 18 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 226611 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 226612 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 226613 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 226614 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 226615 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 226616 ||  || 23 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 226617 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 226618 ||  || 22 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 226619 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 226620 ||  || 11 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 226621 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 226622 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 226623 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 226624 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 226625 ||  || 13 mar 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 226626 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#FAFAFA
| 226627 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 226628 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 226629 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 226630 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 226631 ||  || 17 mar 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 226632 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 226633 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 226634 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 226635 ||  || 16 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 226636 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 226637 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 226638 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 226639 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#FAFAFA
| 226640 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 226641 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 226642 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 226643 ||  || 19 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 226644 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 226645 ||  || 19 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 226646 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 226647 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 226648 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 226649 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 226650 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 226651 ||  || 22 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 226652 ||  || 25 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 226653 ||  || 27 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 226654 ||  || 26 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 226655 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 226656 ||  || 26 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 226657 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 226658 ||  || 27 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 226659 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 226660 ||  || 11 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 226661 ||  || 12 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 226662 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 226663 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 226664 ||  || 11 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 226665 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 226666 ||  || 12 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 226667 ||  || 13 abr 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 226668 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#FAFAFA
| 226669 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 226670 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 226671 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 226672 Kucinskas ||  || 16 abr 2004 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 226673 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 226674 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 226675 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 226676 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 226677 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 226678 ||  || 17 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 226679 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 226680 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 226681 ||  || 20 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 226682 ||  || 21 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 226683 ||  || 23 abr 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 226684 ||  || 24 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 226685 ||  || 21 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 226686 ||  || 21 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 226687 ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 226688 ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 226689 ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 226690 ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#88F2FF
| 226691 ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 226692 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 226693 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 226694 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 226695 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 226696 ||  || 15 mai 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 226697 ||  || 10 mai 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 226698 ||  || 12 jun 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 226699 ||  || 14 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 226700 ||  || 14 jun 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

226701–226800 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 226701 ||  || 12 jul 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 226702 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 226703 ||  || 9 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 226704 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 226705 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 226706 ||  || 14 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 226707 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 226708 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 226709 ||  || 16 jul 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 226710 ||  || 25 jul 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 226711 ||  || 27 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 226712 ||  || 6 ago 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 226713 ||  || 5 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 226714 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 226715 ||  || 7 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 226716 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 226717 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 226718 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 226719 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 226720 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 226721 ||  || 9 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 226722 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 226723 ||  || 8 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 226724 ||  || 9 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 226725 ||  || 10 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 226726 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 226727 ||  || 9 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 226728 ||  || 12 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 226729 ||  || 12 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 226730 ||  || 11 ago 2004 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 226731 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 226732 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 226733 ||  || 11 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 226734 ||  || 6 ago 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 226735 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 226736 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 226737 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 226738 ||  || 6 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 226739 ||  || 6 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 226740 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 226741 ||  || 4 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 226742 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 226743 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 226744 ||  || 7 set 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 226745 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 226746 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 226747 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 226748 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 226749 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 226750 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 226751 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 226752 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 226753 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 226754 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 226755 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 226756 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 226757 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 226758 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 226759 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 226760 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 226761 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 226762 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 226763 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 226764 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 226765 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 226766 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 226767 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 226768 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 226769 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 226770 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 226771 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 226772 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 226773 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 226774 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 226775 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 226776 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 226777 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 226778 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 226779 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 226780 ||  || 8 set 2004 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 226781 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 226782 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 226783 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 226784 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 226785 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 226786 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 226787 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 226788 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 226789 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 226790 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 226791 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 226792 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 226793 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 226794 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 226795 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 226796 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 226797 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 226798 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 226799 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 226800 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

226801–226900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 226801 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 226802 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 226803 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 226804 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 226805 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 226806 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 226807 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 226808 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 226809 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 226810 ||  || 14 set 2004 || Wrightwood || J. W. Young || Brangane || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 226811 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 226812 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 226813 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 226814 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 226815 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 226816 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 226817 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 226818 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 226819 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 226820 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 226821 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 226822 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 226823 ||  || 15 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 226824 ||  || 15 set 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 226825 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 226826 ||  || 12 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 226827 ||  || 15 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 226828 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 226829 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 226830 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 226831 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 226832 ||  || 15 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 226833 ||  || 15 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 226834 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 226835 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 226836 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 226837 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 226838 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 226839 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 226840 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 226841 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 226842 ||  || 22 set 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 226843 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 226844 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 226845 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 226846 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 226847 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 226848 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 226849 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 226850 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 226851 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 226852 ||  || 16 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 226853 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 226854 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 226855 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 226856 ||  || 5 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 226857 ||  || 6 out 2004 || Sonoita || W. R. Cooney Jr., J. Gross || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 226858 ||  || 8 out 2004 || Andrushivka || Andrushivka Obs. || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 226859 ||  || 10 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 226860 ||  || 8 out 2004 || Goodricke-Pigott || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 226861 Elimaor ||  || 14 out 2004 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 226862 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 226863 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 226864 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 226865 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#F1F1F1
| 226866 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 226867 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 226868 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 226869 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 226870 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 226871 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 226872 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=873 bgcolor=#F1F1F1
| 226873 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 226874 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 226875 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 226876 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 226877 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 226878 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 226879 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 226880 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 226881 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 226882 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 226883 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 226884 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 226885 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 226886 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 226887 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 226888 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 226889 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 226890 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 226891 ||  || 9 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 226892 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 226893 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 226894 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 226895 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 226896 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 226897 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 226898 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 226899 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 226900 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

226901–227000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 226901 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 226902 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 226903 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 226904 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 226905 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 226906 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 226907 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 226908 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 226909 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 226910 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 226911 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 226912 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 226913 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 226914 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 226915 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 226916 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 226917 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 226918 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 226919 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=920 bgcolor=#F1F1F1
| 226920 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 226921 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 226922 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 226923 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 226924 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 226925 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 226926 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#F1F1F1
| 226927 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 226928 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 226929 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 226930 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 226931 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 226932 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 226933 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 226934 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 226935 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 226936 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 226937 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 226938 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 226939 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 226940 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 226941 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 226942 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 226943 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 226944 ||  || 15 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 226945 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 226946 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 226947 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 226948 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 226949 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 226950 ||  || 16 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 226951 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 226952 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 226953 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 226954 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 226955 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 226956 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 226957 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 226958 ||  || 4 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 226959 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 226960 ||  || 11 nov 2004 || Jornada || D. S. Dixon || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 226961 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 226962 ||  || 12 nov 2004 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 226963 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 226964 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 226965 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 226966 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 226967 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 226968 ||  || 9 nov 2004 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 226969 ||  || 9 nov 2004 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 226970 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 226971 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 226972 ||  || 17 nov 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=973 bgcolor=#E3E3E3
| 226973 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 226974 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 226975 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 226976 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 226977 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 226978 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#E3E3E3
| 226979 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 226980 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 226981 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 226982 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 226983 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 226984 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 226985 ||  || 2 dez 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 226986 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 226987 ||  || 11 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 226988 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 226989 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 226990 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 226991 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 226992 ||  || 2 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 226993 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 226994 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 226995 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 226996 ||  || 9 dez 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 226997 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 226998 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 226999 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 227000 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (225001)–(230000) (IAU Minor Planet Center)

226